Östra Ryds kyrka kan syfta på:

Östra Ryds kyrka, Östergötland – en kyrka sydväst om Söderköping i Linköpings stift
Östra Ryds kyrka, Uppland – en kyrka öster om Täby i Stockholms stift